Hunterian Museum steht für:

 Hunterian Museum, nach John Hunter benanntes Museum in London, siehe Royal College of Surgeons of England
 Hunterian Museum, nach William Hunter benanntes Museum in Glasgow, siehe Hunterian Museum and Art Gallery

Siehe auch:
 Hunter House (South Lanarkshire)